Saliče ima više značenja:
 Saliče (Katancaro)
 Saliče (Kremona)
 Saliče (Mesina)
 Saliče (Salerno)